MWI steht für:
 Max-Weber-Institut für Soziologie, Heidelberg
 Message Waiting Indicator, Leistungsmerkmal von ISDN und Systemtelefonanlagen
 Many Worlds Interpretation, zu deutsch Viele-Welten-Interpretation, ein Paradigma für das Verständnis der Quantenmechanik
 Missionswissenschaftliches Institut Missio, ein Institut zur Förderung der Wissenschaft, Forschung und Lehre in der katholischen Missionsarbeit und im weltkirchlichen Kontext
 Malawi (Länderkürzel)
 Malawi Airlines (ICAO-Code), malawische Fluggesellschaft

mwi steht für:
 Ninde (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf Malakula, Vanuatu

Abkürzung